FGF steht für folgende Fußballverbände:
 Fédération Gabonaise de Football, der Fußballverband von Gabun
 Fédération Guinénne de Football, der Fußballverband von Guinea
 in Brasilien:
 Federação Gaúcha de Futebol, Fußballverband von Rio Grande do Sul
 Federação Goiana de Futebol, Fußballverband von Goiás
 Fundação Gilberto Freyre, Stiftung in Recife

FGF steht außerdem für:
 Felten & Guilleaume Fernmeldeanlagen, Nürnberger Unternehmen
 Fibroblast Growth Factor, siehe Fibroblasten-Wachstumsfaktor

Abkürzung